Victoria Eugenia peut se référer à:
 Victoire-Eugénie de Battenberg (1887-1969), Reine consort d'Espagne
  (1933-), danseuse de flamenco et chorégraphe espagnole
 Théâtre Victoria Eugenia, Théâtre à Saint-Sébastien (Espagne)